Chino Valley Unified School District puede referirse:
Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino en California
Chino Valley Unified School District en Arizona (EN)